De orde van de naaldbossen (Vaccinio-Piceetalia) is een orde uit de klasse van de naaldbossen (Vaccinio-Piceetea). De orde omvat plantengemeenschappen die voorkomen op zure, voedselarme zandgronden, gedomineerd door naaldbomen of -struiken en bladmossen.

Naamgeving en codering 
 Synoniemen: Piceetalia excelsae , Abieti-Piceetalia abietis , Abieti-Piceenalia abietis 
 Frans: Pessières, sapinières, pessières-sapinières des sols très acides, du subalpin inférieur et en îlots montagnards
 Duits: Vegetation und Böden der Wald- und Zwergstrauchgesellschaften
 Engels: Eurosiberian continental fir forests
 Syntaxoncode voor Nederland (RVvN): r44A

De wetenschappelijke naam Vaccinio-Piceetalia is afgeleid van de botanische namen van enkele belangrijke soorten binnen deze orde, de blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) en de fijnspar (Picea abies).

Kenmerken 
Voor de kenmerken van deze orde, zie de klasse van de naaldbossen.

Onderliggende syntaxa in Nederland en Vlaanderen 
De orde van de naaldbossen wordt in Nederland en Vlaanderen vertegenwoordigd door slechts één verbond met vier associaties.

  Verbond van de naaldbossen (Dicrano-Pinion)
 Gaffeltandmos-jeneverbesstruweel (Dicrano-Juniperetum)
 Korstmossen-dennenbos (Cladonio-Pinetum sylvestris)
 Bosbessen-dennenbos (Vaccinio myrtili-Pinetum sylvestris)
  Kraaihei-dennenbos (Empetro-Pinetum)

Diagnostische taxa voor Nederland en Vlaanderen 
De orde van de naaldbossen heeft voor Nederland en Vlaanderen geen specifieke kensoorten. Voor een overzicht van de voornaamste ken- en begeleidende soorten van de klasse, zie de klasse van de naaldbossen.

Zie ook 
 Vegetatiekunde van A tot Z
 Lijst van bosgemeenschappen in Nederland

Naaldbossen